Губденский — фамилия и составная часть топонимов.

 Губденское городище — городище с III по X века.
 Сельсовет Губденский — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Карабудахкентском районе Дагестана Российской Федерации.
 Губденский джамаат — см. Джамаат шариат.

 Сейфуллах Губденский (1975—2010) — террорист.
 Таймас Губденский (конец 18 века—1859 год) — даргинский военный и государственный деятель, абрек и наиб имама Шамиля.